Энвель — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Энвель — коммуна во Франции, департамент Вогезы